Veliki Guber
Mali Guber